Ви́ктор Никола́евич Козло́в:
 Козлов, Виктор Николаевич (1904—1948) — первый секретарь Кустанайского обкома КП(б) Казахстана.
 Козлов, Виктор Николаевич (1921—2006) — российский кларнетист и музыкальный педагог.
 Козлов, Виктор Николаевич (род. 1975) — российский хоккеист, тренер.